Агоніст — речовина або ліки, що можуть взаємодіяти з рецепторами і ініціювати фізіологічні або фармакологічні характеристики відгуку рецептора, запускаючи ланцюг внутрішньоклітинних біохімічних процесів в організмі.
 Агоніст (м'яз) — м'яз, за рахунок скорочення якого відбувається рух певної частини тіла. У той час як м'яз-агоніст скорочується, протидіючий йому м'яз-антагоніст розслаблюється. При згинанні у ліктьовому суглобі, наприклад, біцепс — агоніст, а трицепс — антагоніст.